

Letteratura 
La tomba (The Tomb) – racconto del 1922 scritto da Howard Phillips Lovecraft

Cinema 
La tomba (The Tomb) – film del 1986 diretto da Fred Olen Ray
The Tomb  – film del 2007 diretto da Ulli Lommel

Televisione 
La tomba (The Tomb) – episodio della quinta stagione di Stargate SG-1

Pagine correlate 
La tomba